Die dritte Ausgabe des Europapokals der Fußball-Nationalmannschaften fand von April 1933 bis November 1935 statt. Es nahmen die Nationalmannschaften Österreichs, Italiens, der Schweiz, Ungarns und der Tschechoslowakei teil. Nach acht Spielrunden stand Italien als Sieger fest. Von 1931 bis 1934 fand parallel dazu eine Ausgabe für Amateurmannschaften statt, die von Rumänien gewonnen wurde.

Spielergebnisse und Tabelle 

|}

|}

Siegermannschaft 
Luigi Allemandi, Luigi Bertolini, Felice Borel, Umberto Caligaris, Renato Cattaneo, Renato Cesarini, Carlo Ceresoli, Gino Colaussi, Gianpiero Combi, Giordano Corsi, Raffaele Costantino, Attilio Demaría, Ricardo Faccio, Giovanni Ferrari, Enrique Guaita, Anfilogino Guarisi, Ernesto Mascheroni, Giuseppe Meazza, Luis Monti, Eraldo Monzeglio, Raimundo Orsi, Silvio Piola, Alfredo Pitto, Mario Pizziolo, Roberto Porta, Virginio Rosetta, Angelo Schiavio, Pietro Serantoni

Beste Torschützen 

1933
Fußballveranstaltung 1933
Fußballveranstaltung 1934
Fußballveranstaltung 1935